Goniadella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Hartman 1950. Goniadella ingår i familjen Goniadidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Goniadella